Loweswater kan syfta på följande platser i Cumbria, England:

 Loweswater (by) – en ort och civil parish i Allerdale, Cumbria, England
 Loweswater (sjö) – en sjö i Loweswater parish, Allerdale, Cumbria, England